Устер () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Устер.

Округ входит в кантон Цюрих. Занимает площадь 112,35 км². Население 110 287 чел. Официальный код — 0109.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Округа кантона Цюрих